Seznam držav proizvajalk vina in njihov volumen proizvodnje temelji na podatkih organizacije FAO (Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo) iz leta 2014. Iz seznama je moč razbrati, da 15 največjih proizvajalcev vina proizvede več kot 90% svetovne letne proizvodnje vina.

Sklic 

Vino
Vinogradništvo
Kmetijstvo